Douchamps ist der Name von

 Jean Douchamps (1915–1976), belgischer Jazzmusiker
 Vincent Douchamps, britischer Neurologe